Stierenbloed (mythologie), het bloed van een stier
Sangre de toro, een Spaanse rode wijn
Bikavér, een Hongaarse rode wijn, uit twee wijnregio's komen vervolgens Egri Bikavér en Szekszárdi Bikavér.